Osoby o nazwisku Halik:
 Aleksander Halik − włościanin, poseł do Sejmu Krajowego Galicji 
 Teresa Halik − polska sinolog i wietnamistka
 Tony Halik (właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik) − polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnyc
 Włodzimierz Halik − polski muzyk jazzowy, kontrabasista i saksofonista

Inne:
 Halik Shan − pasmo górskie w Tienszanie

Zobacz też:
 Halík